RHB puede referirse a:

 Ferrocarril Rético, compañía férrea de Suiza
 la abreviación de Rehabilitación